Кю́дема () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.  

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Мустъяла.

География 
Расположена на острове Сааремаа у залива Кюдема в 24 километрах к северу от волостного и уездного центра — города Курессааре. Высота над уровнем моря — 22 метра. На территории деревни находятся самые большие на острове Сааремаа карстовые воронки.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 40 человек, из них 39 (97,5 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2019 года в деревне насчитывалось 49 жителей, из них 26 женщин, в том числе 3 девочки в возрасте 0–14 лет.

Численность населения деревни Кюдема:

История 
В письменных источниках 1522 года упоминается Clemens Kuthmos, 1565 года — Kudemetz (мыза), 1645 и 1731 годов — Küddemetz, 1798 года — Kiddemetz (нем.).

Рядом с упомянутой в 1565 году мызой Кюдемец, которой владело дворянское семейство Дитмаров, к северу, образовалась одноимённая деревня. На военно-топографических картах Российской империи (1846–1866 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, они соответственно обозначены как мз. Киддемецъ и Кидемецъ.

После земельной реформы 1919 года на национализированных мызных землях возникло поселение, которое после 1930-х годов было объединено с деревней.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)